Die Hymne Transnistriens (russisch Мы славим тебя, Приднестровье/My slawim tebja, Pridnestrowje; moldauisch (rumänisch): Слэвитэ сэ фий, Нистрене / Slăvită să fii, Nistrene; ukrainisch Ми славимо тебе, Придністров’я; in deutscher Übersetzung: Wir rühmen Dich, Transnistrien) ist die Nationalhymne des international nicht anerkannten „stabilisierten De-facto-Regimes“ Transnistriens, das 1992 infolge des Transnistrien-Konfliktes seine Unabhängigkeit von der Republik Moldau erklärte.

Der Text der Hymne wurde von Boris Parmenow, Nikolai Boschko sowie Witali Pischenko verfasst. Die Musik entstammt dem sowjetischen patriotischen Lied "Lang lebe unser Land" (Да здравствует наша держава), das im Jahr 1943 von Boris Alexandrow im Rahmen des Wettbewerbs für die neue Hymne der Sowjetunion komponiert wurde, den allerdings die Komposition seines Vaters Alexander Alexandrow gewann.

Von der Hymne Transnistriens existieren Versionen in allen drei Amtssprachen des Landes, die jedoch keine Übersetzungen der jeweils anderen Versionen darstellen, sondern einzeln verfasst wurden.

Text

Weblinks 
Audiodateien der Hymne Transnistriens in allen drei Landessprachen

Einzelnachweis 

Nationalhymne
Nationales Symbol (Transnistrien)